Еврокуп 2019/20. је 18. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи. Дана, 25. марта сва Евролигашка такмичења су одложена и суспендована и сезона је прекинута услед пандемије изазване вирусом корона у Европи и у Свету. Први пут неће бити победника Еврокупа у историји овог такмичења, и неће се играти преостали мечеви у плеј-офу: четвртфинале, полуфинале и финале.

Учесници

Жреб

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 1. октобра до 18. децембра 2019. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 7. јануара до 4. марта 2020. године.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Костур плеј-офа 

Није одиграно — због поништене сезоне услед избијања пандемије корона вируса и не могућности одигравања преосталих мечева.

Четвртфинале 

 н.о. — Није одиграно, сезона поништена услед пандемије вируса корона у Европи и Свету и не могућности одигравања преосталих мечева Еврокупа.

Полуфинале 

 н.о. — Није одиграно због пандемије вируса корона у Европи и Свету, и немогућности одигравања преосталих мечева Еврокупа.

Финале 

 н.о. — Није одиграно због пандемије вируса корона у Европи и Свету, и немогућности одигравања преосталих мечева Еврокупа.

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Награде 
Нема награда за сезону 2019/20, која је отказана услед пандемије изазване вирусом корона у Европи и свету.

Посећеност утакмица

Види још 
 Евролига у кошарци 2019/20.
 ФИБА Лига шампиона 2019/20.

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2019/20. у европској кошарци